Kebonsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,60), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,08), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,03), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,07), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,68), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,72), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,73), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 112,31), 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,91), Jawa Timur, 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,49), 
 Kecamatan Kebonsari, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 112,72), Jawa Timur, 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,21, long 112,08), 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -8,02, long 112,62), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 113,71), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar